Mieczysław Tarnawski (1924–1997) – polski aktor
 Mieczysław Tarnawski (1866–1928) – polski ksiądz, historyk i działacz społeczny